Madrugada

Ou ainda:
 Madrugada (banda)
 Madrugada (canção)
 Madrugada Esporte Clube
 Calystegia sepium subsp. sepium

Desambiguação